Kustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kustjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Kustjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Kustjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Kustjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kustjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Kustjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Stor-Kustjärnen, sjö i Sundsvalls kommun, 
Kustjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (6,63 ha)
Kustjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn